Emigranci – polska grupa muzyczna
 Emigranci – dramat Sławomira Mrożka
 Emigranci – powieść szwedzkiego pisarza Vilhelma Moberga, część jego tetralogii o wychodźstwie szwedzkim w XIX wieku do Ameryki Północnej.

 Emigranci – szwedzki film z 1971 roku
 Emigranci – bułgarski film z 2002 roku

Zobacz też: emigracja.